Acura TLX — спортивный седан премиум-класса, производимый компанией American Honda Motor Co. (бренд Acura) с 2014 года. Впервые был представлен в качестве работы Лос-Анджелесской дизайн-студии Acura на Североамериканском международном автосалоне 2014 в Детройте, США.

Серийная модель 
Серийная версия Acura TLX была представлена на Нью-Йоркском международном автосалоне в апреле 2014 года, а продажи на территории США начались в августе того же года. Европейская и российская премьера спортивного седана состоялась осенью 2014 года на Московском международном автосалоне 2014. Продажи в России начались в октябре 2014 года.

Acura TLX предлагается в двух модификациях: С двигателем 2.4 DOHC i-VTEC мощностью 208 л.с. и крутящим моментом 247 Н•м работающим в паре с первой в мире 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT) с гидротрансформатором. Переднеприводная версия Acura TLX оборудована усовершенствованной версией полноуправляемого шасси (Precision All-Wheel Steer (P-AWS)), которое поворачивает задние колёса на небольшие углы для повышения управляемости, устойчивости и точности маневрирования.

С двигателем 3.5 SOHC i-VTEC-VCM V6 мощностью 290 л.с. и крутящим моментом 355 Н•м. Топовая версия Acura TLX оснащается системой полного привода с интеллектуальным управлением Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD) и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.
В моделях TLX с двигателем 3.5 V6 используется электронный переключатель передач. 

Все модели TLX оборудованы электронным стояночных тормозом с функцией автоматического удержания и системой динамической стабилизации (IDS) с четырьмя режимами работы: ECON, Normal, Sport и Sport+ , а для полноприводных версий TLX также доступна система «старт-стоп», которая позволяет повысить топливную эффективность двигателя V6. Также как и среднеразмерный кроссовер Acura MDX, TLX оборудован светодиодный головной оптикой Jewel Eye™.

Чтобы получить максимальный рейтинг за безопасность, Acura TLX оснащается последними версиями электронных помощников: система предотвращения схода с полосы (RDM), система предотвращения столкновения (CMBS), индикатор "слепых зон" (BSI), адаптивный круиз-контроль (ACC).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Акура в России

TLX